

Astronomia
 Mallet – un cratere lunare

Geografia
 Mont Mallet ( m) – montagna nel massiccio del Monte Bianco
 Mallet – comune brasiliano del stato del Paraná
 Shepton Mallet – paese del Somerset, in Inghilterra

Musica
 Mallet – attrezzo per suonare strumenti a percussione

Persone
 Anatole Mallet – ingegnere svizzero, inventore e progettista di locomotive a vapore
 Demond Mallet – cestista statunitense;
 Robert Mallet – ingegnere irlandese
 Alain Manesson Mallet – cartografo francese

Trasporti
 Locomotiva Mallet –  tipologia di locomotiva a vapore articolata

Pagine correlate
Mallett